Pycnanthus är ett släkte av koralldjur. Pycnanthus ingår i familjen Actinostolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Pycnanthus